Die Badminton-Juniorenafrikameisterschaft 2009 fand vom 2. bis zum 9. August 2009 in Addis Abeba statt.

Medaillengewinner

Weblinks 
 https://www.yumpu.com/nl/document/read/20122935/verenuus-september-2009-boland-badminton

Juniorenafrikameisterschaft 2009
Juniorenafrikameisterschaft 2009
Juniorenafrikameisterschaft 2009
Afrikameisterschaft 2009